Oberliga 2015/16 bezeichnet:

 Fußball-Oberliga 2015/16
 Fußball-Oberliga Baden-Württemberg 2015/16
 Fußball-Oberliga Hamburg 2015/16
 Fußball-Oberliga Niedersachsen 2015/16
 Fußball-Oberliga Nordost 2015/16
 Fußball-Oberliga Niederrhein 2015/16
 Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar 2015/16
 Fußball-Oberliga Westfalen 2015/16
 Eishockey-Oberliga 2015/16

Siehe auch:

 Fußball-Mittelrheinliga 2015/16